Корбо́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Корбон (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Корбон (Орн) — в департаменте Орн.